Анри Алберт Габријел Феликс Мари Гијом (; Дворац Бецдорф, 16. април 1955) је велики војвода Луксембурга.

Биографија 

Најстарији је син великог војводе Жана и велике војвоткиње Жозефине Шарлот. Деда и баба с мајчине стране су му били краљ Леополд III од Белгије и његова жена, краљица Астрид. Има два брата и две сестре: старију сестру Мари Астрид и млађу браћу Жана и Guilleameua, а ту је и млађа сестра Маргарета. Дипломирао је политикологију на Универзитету у Женеви 1980. Био је и на војној обуци. Са супругом Мари-Тересе Местре и Батиста оженио се 1981. Имају петоро деце и једног унука.

Од 1980. до 1998. године био је члан Државног већа. Дана 4. марта 1998. преузео је већину очевих дужности. Након очеве абдикације 7. октобра 2000. године, попео се на престо, и од тада је на власти.

Из заклетве је избацио део „милошћу Божијом“. Има репрезентативну улогу. Именује премијера и Владу, акредитује амбасадоре и обавља многе друге дужности. Прва државна посета након ступања на власт била је у Шпанију, где су га позвали краљ Хуан Карлос I и краљица Софија. Главни је заповедник луксембуршке војске где има чин генерала. Са породицом живи у дворцу Берг.

Породично стабло

Породица

Супружник

Деца

Спољашње везе 

Рођени 1955.
Велике војводе Луксембурга
Луксембуршка кнежевска породица